Quint Eli Tuberó (tribú 194 aC), tribú de la plebs el 194 aC.
 Quint Eli Tuberó (militar), militar romà, gendre de Luci Emili Paule.
 Quint Eli Tuberó (tribú 133 aC), jurista romà, tribu de la plebs el 133 aC.
 Quint Eli Tuberó (cònsol i jurista), jurista romà, cònsol l'11 aC.